Augusto Guidini ist der Name folgender Personen:

* Augusto Guidini (Architekt, 1853) (1853–1928), Schweizer Architekt 
 Augusto Guidini (Architekt, 1895) (1895–1970), Schweizer Architekt